Сезон ФК «Малага» 2012—2013 - 81-й за ліком сезон футбольного клубу Малага і його 32-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.  Охоплює період від 1 липня 2012 до 30 червня 2013 року.

В тому сезоні Малага вперше в своїй історії взяла участь в Лізі чемпіонів УЄФА.

Гравці

Склад команди 
Номери подано згідно з офіційним сайтом:www.malagacf.es and www.lfp.esСтаном на 2 червня 2013''

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати:  €800,000

Пішли 

Загальний прибуток:  €45,700,000

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Раунд плей-оф

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Статистика гравців

Голи 

Востаннє оновлено: 2 червня 2013
Джерело: Звіти про матчі в Офіційні матчі

Передсезонні та товариські матчі

Див. також 
 кубок Іспанії з футболу 2012—2013
 ла-Ліга 2012—2013

Примітки

Посилання 
  

Малага
Сезони ФК «Малага»